Госсетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Госсетт, Луис (младший) (род. 1936) — американский актёр, обладатель премии «Оскар».
 Госсетт, Филип (1941—2017) — американский музыковед и историк.
 Госсетт, Чарльз Клинтон (1888—1934) — 20-й губернатор штата Айдахо.

См. также 
 Госсет